Giovanni Battista Azzola – pittore italiano
 Marcel Azzola – fisarmonicista francese
 Michela Azzola (1991) – sciatrice alpina italiana
 Rosanna Azzola (1950) – ex calciatrice italiana